Посельское — название населённых пунктов:

Россия 
 Посельское — деревня в Хлевенском районе Липецкой области.
 Посельское — село в Чернышевском районе Забайкальского края.

См. также 
 Посельское сельское поселение